Кубок России по футболу среди женщин 2018 — футбольный турнир, который проводится по системе с выбыванием, начиная с 1/32 финала.

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала 

 — проходит по правилу гостевого гола.

1/2 финала

Финал

Турнирная сетка

Финальный матч

Ссылки 
 РФС
 rsssf.com
 soccerway

Кубок России по футболу среди женщин
2018 год в женском футболе
Футбол в России в 2018 году